Gernrode kan syfta på:

 Gernrode, Thüringen – en kommun i Thüringen
 Stadt Gernrode – en tidigare stad och kurort i förbundslandet Sachsen-Anhalt 
 Gernrode (stift) – ett stift i Stadt Gernrode